Каранаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Каранаево — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Каранаево — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.